Teed  ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrus Reed Teed (1839–1908), US-amerikanischer Arzt und Gründer einer religiösen Gemeinschaft
 Jill Teed (* 1964), kanadische Schauspielerin